Las Vegas Grammar School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Las Vegas Grammar School (Washington and D Sts., Las Vegas, Nevada), NRHP-ID 79001460
 Las Vegas Grammar School (Las Vegas Blvd. S, Las Vegas, Nevada), NRHP-ID 88000549